Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–19 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 20 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft.

Kader

FC Ingolstadt 04 

Trainer: 
Kapitän:

SV Darmstadt 98 

Trainer: Dirk Schuster
Kapitän: Aytaç Sulu

Karlsruher SC 

Trainer: Markus Kauczinski
Kapitän: Dirk Orlishausen

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Kosta Runjaic (1–8)
Kapitän:  Marc Torrejón (1–3),  Srđan Lakić (4–19), Willi Orban (20–34)

RB Leipzig 
Trainer: Alexander Zorniger (1–20), Achim Beierlorzer (21–34)
Kapitän: Daniel Frahn

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän: Dennis Kruppke

1. FC Union Berlin 

Trainer: Norbert Düwel
Kapitän:  Damir Kreilach

1. FC Heidenheim 

Trainer: Frank Schmidt
Kapitän: Marc Schnatterer

1. FC Nürnberg 

Trainer:  (1–13),  (14–34)
Kapitän:  Jan Polák

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Oliver Reck (1–22),  (22–34)
Kapitän:  Adam Bodzek

VfL Bochum 

Trainer: Peter Neururer (1–16), Frank Heinemann (Interimstrainer vom 17. bis zum 19. Spieltag),  (20–34)
Kapitän: Andreas Luthe (1–17), Patrick Fabian (18–34)

SV Sandhausen 

Trainer: Alois Schwartz
Kapitän:

FSV Frankfurt 

Trainer: Benno Möhlmann (1–33), Tomas Oral (Interimstrainer am 34. Spieltag)
Kapitän: Manuel Konrad

SpVgg Greuther Fürth 

Trainer: Frank Kramer (1–22), Mike Büskens (23–34)
Kapitän: Wolfgang Hesl

FC St. Pauli 

Trainer: Roland Vrabec (1–4), Thomas Meggle (5–17), Ewald Lienen (18–34)
Kapitän: Sören Gonther

TSV 1860 München 

Trainer:  (1–7), Markus von Ahlen (8–21), Torsten Fröhling (22–34)
Kapitän: Christopher Schindler

FC Erzgebirge Aue 

Trainer: Falko Götz (1–4),  (5–34)
Kapitän: René Klingbeil

VfR Aalen 

Trainer: Stefan Ruthenbeck
Kapitän:  Leandro Grech

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2014/15
 Kader der 3. Fußball-Liga 2014/15

Anmerkungen 

!
Kaderliste